Pleasanton kan syfta på:

 Pleasanton, Iowa
 Pleasanton, Kalifornien
 Pleasanton, Kansas
 Pleasanton, Nebraska
 Pleasanton, New Mexico
 Pleasanton, Texas